Долгий Луг:
 Долгий Луг — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Долгий Луг — упразднённая деревня в Братском районе Иркутской области.